Caroline Vignal, réalisatrice française
 Élie Vignal (1885,1964), homme politique français.
 Grégory Vignal (1981-), footballeur français.
 Guillaume Vignal (1604–1661), prêtre et missionnaire du Canada.
 Joseph Vignal (1922-2004), homme politique français.
 Marc Vignal (1933-), musicologue français.
 Pascale Vignal (19?-), actrice française.
 Patrick Vignal (1958-), homme politique français.
 Pierre Vignal (1855–1925), peintre aquarelliste français.
 René Vignal (1926–2016), footballeur français.

Voir aussi